Sinde puede referirse a:
 Sinde, una freguesia portuguesa del concelho de Tábua.
 Sinde, un árbol ficticio de la trilogía Memorias de Idhún.
 José María González-Sinde (1941-1992), guionista y director de cine español.
 Ángeles González-Sinde (1965-), guionista y directora de cine - Ministra de Cultura de España durante 2009-2011.
 Ley Sinde, Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (LES), es el instrumento legal orientado principalmente a la persecución de las descargas de contenido con copyright por Internet.